Burg Neuhausen ist der Name folgender Burgen:

 Burg Neuhausen (Engen), abgegangene Burg bei Engen-Neuhausen im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Burg Neuhausen (Neuhausen ob Eck), abgegangene Burg bei Neuhausen ob Eck im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Burgruine Neuhausen (Holzheim), Burgruine bei Holzheim im Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Burg Neuhausen (Vastseliina), Ruine einer bischöflichen Burg in Vastseliina, Estland
 Burg Neuhausen (Offenberg) abgegangene Turmhügelburg bei Offenberg im Landkreis Deggendorf, Bayern
 Burg Neuhausen (Valtaiķu pils), Livland
 Burg Neuhausen (Königsberg), Samland, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Schloss Neuhausen
 Burg Neuhaus